Carnide (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lissabon
 Carnide (Pombal), een plaats in de Portugese gemeente Pombal
 Carnide (metrostation), een metrostation aan de Blauwe lijn van de Metro van Lissabon